Шугурово — название населённых пунктов в России:

 Шугурово — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Шугурово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Шугурово — село в Большеберезниковском районе Мордовии.
 Шугурово — село в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Шугурово — село в Лениногорском районе Татарстана.
  Шугурово — до 1969 года название деревни Сеспель в Канашском районе Удмуртии.